Pseudocuma — рід кумових ракоподібних родини Pseudocumatidae.

Види 
Рід містить 11 видів
 Pseudocuma cercarioides Sars, 1894
 Pseudocuma chevreuxi Fage, 1928
 Pseudocuma ciliatum Sars, 1879
 Pseudocuma diastyloides Sars, 1897
 Pseudocuma gracile Sars, 1894
 Pseudocuma graciloides Sars, 1894
 Pseudocuma laeve Sars, 1914
 Pseudocuma lagunae Baker, 1912
 Pseudocuma longicorne (Bate, 1858)
 Pseudocuma simile G. O. Sars, 1900
 Pseudocuma tenuicauda Sars, 1894

Примітки 

Кумові
Роди ракоподібних